Kecamatan Sidoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sidoharjo (distrikt i Indonesien, lat -7,40, long 110,96), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sidoharjo (distrikt i Indonesien, lat -7,86, long 111,03), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar